Городской музей Хельсинки (, ) — исторический музей, посвящённый городу Хельсинки. На выставках представлены этапы развития Хельсинки от маленького города до столицы страны.

В музее активно используются виртуальная реальность, проекции, компьютерная анимация. Вход в музей и филиалы бесплатный.

История создания 
Музей находился в доме №4 по Софийской улице, которая отмечена табличками на финском, шведском и русском (дореформенная орфография) «Софійская улица / Sofiankatu / Sofiegatan». Такая же табличка присутствует и на бывшем здании музея. Новое здание музея (с 13-го мая 2016 г.) - Алексантеринкату, 16. Главное здание музея построено в стиле национального романтизма. Дом бюргера и Музей электростанции — летние музеи, они открываются только с наступлением высокого туристического сезона.  

В 2017 году музей выложил в свободный доступ богатую коллекцию архивных фото.

Отделения музея 

 Главное здание. В главном здание музея до переноса музея на Алексантеринкату находилась выставка «Helsinki Horizons», которая представляет более чем 450-летнюю историю города. Кроме этого, здесь постоянно проводились временные выставки, посвящённые разным сторонам жизни столицы Финляндии в те или иные исторические эпохи.
 Дом бюргера (; адрес: Kristianinkatu 12) был построен в 1818 году. Он является самым старым деревянным зданием Хельсинки. Внутри воссоздана обстановка буржуазного быта 1860-х годов.
 Вилла Хакасалми (; адрес: Mannerheimintie 13)
 Музей электростанции () находится в районе Ванхакаупунки (Hämeentie 163). Находится у порогов в устье реки Вантаа, в тех местах, где в 1550 году был основан город и где были возведены его первые промышленные здания. с 1550-х годов до начала XX века водяная мельница двигала мельничные жёрнова.
 Школьный музей (; адрес: Kalevankatu 39-41)
 Дом Седерхольма (; адрес: Aleksanterinkatu 18) — старейшее (1757 год) каменное здание в историческом центре Хельсинки. Расположен на углу Сенатской площади. С 1995 года в доме Седерхольма располагается постоянная экспозиция, знакомящая посетителей с купеческим бытом XVIII века. Также проводятся разнообразные временные выставки.
 Музей трамвая (; адрес: Töölönkatu 51 A) Расположен в помещении старейшего в Хельсинки трамвайного депо. Экспозиция посвящена истории общественного транспорта в Хельсинки.
 Музей усадьбы Туомаринкюля и Детский музей (; адрес: район Туомаринкюля на севере города)
 Музей жилища рабочих (; адрес: Kirstinkuja 4)

Примечания

Ссылки 
 Сайт музея   
 карта музеев Хельсинки 2010

Музеи Хельсинки
Музеи по алфавиту
Историко-краеведческие музеи Финляндии